Metal Fatigue – album di Allan Holdsworth del 1985
Metal Fatigue – romanzo di Sean Williams del 1996
Metal Fatigue – videogioco del 2000